Министерство ирригации Сирии несет ответственность за составление водной политики государства. Оно было создано в 1982 году в качестве замены Министерству плотины Евфрата.

Министры ирригации 
 Абдул Рахман аль-Мадани, (1982—2000)
 Таха аль-Атраш, (2000 — 13 декабря 2001 года)
 Мухаммед Радван Мартини (13 декабря 2001 года — 10 сентября 2003 года)
 Надер аль-Бунни (10 сентября 2003 года — 3 октября 2010 года)
 Жорж Суми (3 октября 2010 года — действующий)

Ссылки 
 Официальный сайт* 

ирригации
Сирия
Организации, основанные в 1982 году